Wife Wanted – cortometraggio del 1907 diretto da Wallace McCutcheon
Wife Wanted – cortometraggio del 1914 diretto da Ralph Ince
Wife Wanted – cortometraggio del 1915 diretto da Henry Otto
Wife Wanted – film del 1946 diretto da Phil Karlson